Mit Oktogramm kann gemeint sein:

 ein bestimmter Vertreter der N-Gramme
 eine geometrische Figur, siehe Achterstern
 ein Proportionsschlüssel aus der Gotik, siehe Achtort